Abderramán es una castellanización del nombre propio árabe de varón ʿAbd al-Raḥmān (), que significa «esclavo (o siervo) del clemente» (i.e., de dios). Así castellanizado, puede referirse a varios emires o califas de Al-Ándalus:

 Abderramán I, (Damasco, 731 - Córdoba, 788), primer emir independiente de Córdoba

 Abderramán II, (Toledo, 792 - Córdoba, 852)

 Abderramán III, (Córdoba, 891 – Medina Azahara, 961)

 Abderramán IV, (Córdoba, ¿? – Guadix, 1018)

 Abderramán V, décimo califa del Califato de Córdoba 1023 y 1024